

Geografia 
Tone  – unico comune del distretto di Kitasōma
Tone  – fiume del Giappone

Manga 
Tone  – opera della mangaka Mizuki Kawashita

Musica 
Tone  – album dei Eric Johnson del 1986
Tone  – album di Jeff Ament del 2008
Tone  – album dei TVXQ del 2011

Navi 
Tone  – incrociatore protetto della marina imperiale giapponese, varato nel 1907, radiato nel 1931, affondato come bersaglio aereo nel 1933. Partecipò alla prima guerra mondiale nell'assedio di Tsingtao
Tone  – incrociatore pesante della marina imperiale giapponese, varato nel 1937 e affondato da aerei americani nel 1945 durante il bombardamento di Kure, recuperato e demolito tra il 1947 e il 1948

Astronomia
 1266 Tone – asteroide della fascia principale